Porto Rico – Borinquen è la traduzione spagnola di Borikén, nome indigeno Taino di Porto Rico.
Borinquen (Aguadilla) – circoscrizione di Aguadilla.
Aeroporto di Aguadilla-Borinquen – aeroporto di Aguadilla.